Corgi, een historisch merk van vouwscooters, geproduceerd door Brockhouse
Corgi (modelauto), een merk van modelauto's
Welsh corgi Cardigan, een hondenras
Welsh corgi Pembroke, een hondenras
The Queen's Corgi, een animatiefilm